

Geografia
Mondello – frazione di Palermo
Mondello – località (non frazione) di Fino Mornasco in provincia di Como

Persone
Daniele Mondello (1974) – disc jockey italiano
Gabriella Mondello (1944) – politica italiana
Mario Mondello (1914-2003) – diplomatico italiano
Massimiliano Mondello (1975) – tennistavolista italiano
Romina Mondello (1974) – attrice italiana;
Santino Mondello (1956) – ex calciatore italiano;
Vittorio Mondello (1937) – arcivescovo italiano

Altro
Premio Mondello – premio letterario internazionale
Mondello Giovani – festival letterario giovanile
Mondello Park – autodromo dell'Irlanda